Дмитрий Борисович Власов (1938—2000) — почётный гражданин города Иваново, заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

Биография 
Дмитрий Борисович родился 5 мая 1938 года в городе Ярославль. 17 апреля 1956 года начал трудовую деятельность в должности ученика моториста на Ярославском автозаводе. С сентября 1957 года по апрель 1960 года обучался в Ярославском автомеханическом техникуме, закончив который получил квалификацию техника-механика. После техникума работал на Ярославском моторном заводе, где занимал разные должности: контролёр, конструктор, старший инженер-технолог, заместитель начальника цеха.

Решением Министерства автомобильной промышленности в октябре 1971 года Власов был направлен на работу на строящийся Камский автомобильный завод в должности начальника цеха производства синхронизаторов и зубчатых муфт. За время работы на «КАМАЗе», с апреля 1972 года по февраль 1974 года, развивался и повышал свою квалификацию в Германии и Франции. В 1976 году назначен начальником производства двигателей.

С февраля 1977 года работает на Костромском заводе авто компонентов «Мотордеталь». Сначала, в должности заместителя главного инженера по подготовке производства, затем исполняет обязанности заместителя директора по общим вопросам, а с мая 1980 года вступает в должность директора по производству.

К 1980 году, не отрываясь от трудовой деятельности, Дмитрий Борисович закончил Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «тепловозы и тепловозное хозяйство».

В июне 1983 года Дмитрий Борисович назначен директором Ивановского авторемонтного завода. Затем в 1992 году под его руководством было создано АО «РИАТ». На мощностях авторемонтного завода строились магазины, станция техобслуживания, позднее образовано хлебопекарное производство.

Власов Дмитрий Борисович умер 30 августа 2000 года и похоронен и похоронен на Балинском кладбище.

Награды и звания 
Дмитрий Борисович Власов имел множество наград за многолетний труд и личный вклад в развитие авторемонтного производства:
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Знак «Почётный автотранспортник»
 Медаль Ассоциации «Авторесурс» «За заслуги I степени»
 Нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»сии
 Орден «Знак Почёта»
 Звание Заслуженный работник транспорта Российской Федерации
 Звание Почётного гражданина города Иванова присвоено решением исполкома городского Совета N137 от 06.05.1998 года.

Примечания 

Почётные граждане Иванова
Почётные работники транспорта России
Похороненные на Балинском кладбище